تونس. è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato alla Tunisia.

Domini di primo livello
Tunisia